Il doppio del Hall of Fame Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jordan Kerr e David Macpherson hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–3  Julian Knowle e Jürgen Melzer.

Teste di serie
n/a
 Brandon Coupe /  Jim Thomas (semifinali)
 Mark Merklein /  Jeff Morrison (primo turno)
 Todd Perry /  Thomas Shimada (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003